El apellido Felber puede referirse a:

 Christian Felber (1972), profesor de economía austríaco, fundador de la Economía del bien común.
 René Felber, (1933-) político suizo, fue consejero federal por el Partido Socialista.